Битва за тяжёлую воду:

 Битва за тяжёлую воду — диверсионные операции, предпринятые бойцами норвежского сопротивления во время Второй мировой войны, с целью уничтожения завода по производству тяжёлой воды в Веморке.
 «Битва за тяжёлую воду» (1948) — франко-норвежский фильм режиссёра Жана Древиля; в американском прокате — «Операция ласточка: Битва за тяжелую воду».